Manna har flere betydninger:
 Manna (biblen) - manna faldt fra himlen som israellitterne kunne spise mens de var i ørknen - bl.a. ifølge Anden Mosebog
 Manna (elm) - elmtræers frø - kan spises
 Manna (saft) - størknet saft fra forskellige træer - bl.a. mannaask
 Manna (frø) - frø fra flere græsarter - bl.a. mannasødgræs
 Manna (bebyggelse) - bebyggelse, ejerlav i Tise Sogn, Brønderslev Kommune

Se også 
 Mannasødgræs - græs
 So er Manna Hugsan - film
 Mannaask - træ